Der CECAFA Cup 2011, offiziell CECAFA Tusker Challenge Cup 2011, war die 35. Ausgabe des Fußballwettbewerbs für ost- und zentralafrikanische Nationalmannschaften. Er wurde vom 25. November bis zum 10. Dezember 2011 in der Hauptstadt Tansanias Daressalam sowie in Chamazi ausgetragen. Zehn Mitgliedsverbände des Council for East and Central Africa Football Associations sowie zwei eingeladene Mannschaften aus dem Council of Southern Africa Football Associations nahmen am Turnier teil.

Spielmodus 
Die zwölf teilnehmenden Länder spielen in drei Gruppen mit je vier Teams. Die Gruppensieger und -zweiten sowie die zwei besten Gruppendritten qualifizieren sich für das Viertelfinale. Die Sieger spielen im Halbfinale um den Einzug ins Finale. Die Verlierer der Halbfinals spielen um Platz Drei.

Gruppenphase

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Rangliste der Gruppendritten 

|}

Finalrunde

Spielplan 

1 Sieg nach Verlängerung
2 Sieg im Elfmeterschießen

Viertelfinale 

|}

Halbfinale 

|}

Spiel um Platz Drei 

|}

Finale 

|}

Weblinks 
 Das Turnier auf www.rsssf.com

2011
Fußballveranstaltung 2011
Fußball (Tansania)
Sportveranstaltung in Daressalam